Da Hinggan Ling (forenklet kinesisk: 大兴安岭; traditionel kinesisk: 大興安嶺; pinyin: Dàxīng'ānlǐng; Wade-Giles: Tà-hsīng-ān-lǐng), det vil sige Det større Khingan, er et præfektur under provinsen Heilongjiang. Det ligger i den aller nordligste del af Kina. Det omfatter 46.755 km2, og har en befolkning på 520.000 mennesker.

Administrative enheder 
Det større Khingan præfektur har jurisdiktion over 4 distrikter (区 qū) og 3 amter (县 xiàn). Jiagedaqi (加格达奇区) og Songling (松岭区) tilhører formelt set Indre Mongoliet, mens Xinlin (新林区) og Huzhong (呼中区) formelt set er underlagt Huma (呼玛县). Disse fire er som regel ikke medregnet som tertiære enheder direkte underlagt Det større Khingan i officielle kinesiske publikationer. Arealet opgis almindeligvis som 46.755 km², men da medregnes kun de tre amter. Og summen af disse er egentlig på 47.122 km². 

Præfekturer i Heilongjiang